Grønttorvet har flere betydninger:
 Grønttorvet (marked), der lukkede i 1958 og lå på den nuværende Israels Plads i København
 Grønttorvet (film), en dansk film fra 1958
 Grønttorvet (Valby), område i Valby, som husende Grøntorvet fra 1958 til 2016, hvor det flyttede til Høje Taastrup